Ran kan syfta på:

 Ran, gudinna i nordisk mytologi
 Ran (film), film av Akira Kurosawa från 1985

Fartyg 
 M/S Ran (1913) – en motorslup byggd 1913 på Saltsjöbadens båtvarv 
 M/S Ran (1910) –  en däckad varpbåt byggd 1910 i vid Gävle verkstäder
 Ran – svenskt örlogsfartyg, tidigare namn på Drott före 1883, namn på postångaren Polhem från 1883

Se även 
 Ran Ran Ran